Иоанн Иоаннович Богомолов (13 ноября 1860, Пермская губерния — 1 мая 1937) — священник-миссионер, депутат IV Государственной Думы от Пермской губернии (1912—1917).

Биография 
Иоанн Богомолов родился 13 ноября 1860 года в Пермской губернии в семье священнослужителя. Окончил Камышловское низшее городское училище.

С 1879 года, на протяжении десяти лет, Иоанн служил учителем народных училищ. В 1889 (или 1894) году он перешёл в духовное ведомство — после окончания духовной семинарии Богомолов получил назначение на службу в Екатеринбургскую епархию. Был диаконом екатеринбургской Свято-Троицкой церкви и священником Беляковского прихода Камышловского уезда Екатеринбургской епархии.

В 1894 году Богомолов был «рукоположён во иерея» и переведён священником в село Буткинское Шадринского уезда Пермской губернии, а также назначен противораскольническим миссионером. Был законоучителем (преподавателем богословия) в различных школах, а также избирался духовником и депутатом епархиальных съездов от духовенства округа.

В 1899 году Иоанн Иоаннович был настоятелем церкви Пресвятой Троицы на Ревдинском заводе (ныне — Ревда в Свердловской области).

На губернском избирательном собрании 20 октября 1912 года сельский священник Богомолов был выборщиком от съезда землевладельцев Камышловского уезда. Был избран в Государственную Думу Российской империи четвёртого созыва от общего состава выборщиков Пермского губернского избирательного собрания.

В IV Думе Иоанн Богомолов вошёл во фракцию правых. Он работал в составе четырёх думских комиссий: по вероисповедным вопросам, по старообрядческим вопросам, бюджетной и земельной. С парламентской трибуны не выступал ни разу.

Судьба Иоанна Иоанновича Богомолова в последумский период не прослежена. .

Семья 
Жена: Богомолова Евдокия Никитична (на 1898 год)

Дети: 10 человек (на 1907 год)

Богомолова Галина Ивановна, Богомолова Елизавета Ивановна (закончила Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге, сестра милосердия в Первую Мировую Войну, майор медицинской службы во время войны с фашистской Германии. После войны работала в Свердловске детским неврологом. Трагически погибла). Богомолова Анна Ивановна, Богомолова Екатерина Ивановна, Богомолова Милица Ивановна, Богомолова Зинаида Ивановна, Богомолов Анатолий Иванович,  Борис Иванович Богомолов, Иван Иванович Богомолов, Богомолова Нина Ивановна пропала в юном возрасте, дальнейшая судьба не известна.

Литература 
 РГИА. Ф. 1278, оп. 9, д. 94.
 Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Четвёртый созыв. 1912‑1917 гг. / Составитель М. М. Боиович. М., 1913. С. 229.
 Четвёртая Государственная дума: Портреты и биографии. СПб., 1913. С. 26.
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. СПб., 1913.
 Иванов А. А. Последние защитники монархии. Фракция правых IV Государственной думы в годы Первой мировой войны (1914 — февраль 1917). СПб, 2006.
 Иванов А. А. Фракция правых IV Государственной думы в годы Первой мировой войны (1914 — начало 1917). Диссертация…. кандидата исторических наук СПб., 2004.
 Пермские депутаты Государственной Думы. Пермь, 2006. 80 с. — С. 47.
 Метрическая книга Покровская церковь, Осинский уезд, с. Ясыльское, 1898 год: Ф. 37, Оп. 6, Д. 587.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Члены фракции националистов и умеренно-правых